Fin-Track est un site web français qui propose des avis de consommateurs sur les services financiers professionnels et exploité par la société éponyme.

Activités 
Fin-Track est un site d’avis destiné aux décideurs financiers en entreprises ou associations. Elle leur propose de déposer des avis sur leurs prestataires financiers et de consulter les avis déposés par leurs confrères. Fin-Track propose aux professionnels (décideurs financiers) d’évaluer les services financiers qu’ils utilisent en entreprise. Les solutions évaluées sont regroupées en plusieurs grandes familles : compte professionnel, financement, change de devises, affacturage, terminal de paiement électronique, terminal de paiement virtuel. En consultant une catégorie de produits, l’internaute accède à un classement des prestataires les mieux notés par les autres professionnels.

Avant publication, d'après l'éditeur, les avis sont systématiquement contrôlés, et le site respecte la norme ISO/FDIS 20488 qui encadre la gestion et la modération des avis en ligne.

Historique 
La société est créée en 2016 par Romain Amido et Adrien Tichoux. Son siège social est localisé à Marseille.

En mai 2018, Fin-Track lance sa campagne de levée de fonds via la plateforme de financement participatif Sowefund. L’entreprise est placée en liquidation judiciaire en septembre 2019.

Références 

Site web français
Site web lancé en 2016
Entreprise fondée en 2016
Entreprise disparue en 2019